

Виці — село в гміні Коцежев-Полудньови Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Виці — село в гміні Вільґа Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Виці — село в гміні Дарлово Славенського повіту Західнопоморського воєводства